

Patronyme 
Houel est un nom de famille ; en France, il est surtout localisé en Normandie, principalement en Seine-Maritime et dans le Calvados. Il est notamment porté par : 

 Jules-César Houel (1818-1876), ingénieur civil français
 Jules Hoüel, (1823 - 1886) est un mathématicien français. 
 Georges Houel (1913-2008), pilote de vitesse moto français
 Michel Houel (1942–2016), homme politique français
 Annik Houel (née en 1943), psychologue et féministe française

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand